Алунішул () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Хуснічоара.
 Алунішул () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Загра.